Spiloconis är ett släkte av insekter. Spiloconis ingår i familjen vaxsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vaxsländor
Spiloconis